Byce est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1916-1994), soldat cris-canadien 
 (né en 1967), joueur américain de hockey sur glace

Homonymie de patronyme